A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi egyéni párbajtőr versenyszámát augusztus 9-én rendezték. Az aranyérmet a dél-koreai  nyerte. A magyar Imre Géza ezüstérmes lett, Boczkó Gábor a nyolcaddöntőben, Rédli András a legjobb 32 között esett ki.

Eredmények 
A versenyt egyenes kieséses, hiányos 64-es táblával bonyolították le.

Döntők

Felső ág

1. szakasz

2. szakasz

Alsó ág

3. szakasz

4. szakasz

Források 

Vívás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon